Glasgow - a maior cidade da Escócia

Glasgow (Delaware)
Glasgow (Illinois)
Glasgow (Kentucky)
Glasgow (Missouri)
Glasgow (Montana)
Glasgow (Pensilvânia)
Glasgow (Virgínia)
Glasgow (Virgínia Ocidental)
Ou ainda:
Glasgow Village

Outros
 Escala de coma de Glasgow
 Escola de Glasgow
 Glasgow Rangers

Desambiguação
Desambiguações de topônimos